Jesús Eguiguren Imaz (Aizarna, 2 de junho de 1954) é um professor universitário, jurista e político socialista do País Basco (Espanha).

É o atual Presidente do Partido Socialista de Euskadi.

Políticos da Espanha
Políticos da Comunidade Autónoma do País Basco
Políticos do Partido Socialista Operário Espanhol